El término Villalba puede hacer referencia a:

Lugares

España 
 Villalba, municipio de la provincia de Lugo.
 Villalba, pedanía del municipio de Coscurita en la provincia de Soria.
 Villalba de Adaja, localidad de la provincia de Valladolid.
 Villalba de Duero, municipio de la provincia de Burgos.
 Villalba de Guardo, municipio en la provincia de Palencia.
 Villalba de la Lampreana, municipio en la provincia de Zamora.
 Villalba de la Loma, localidad de la provincia de Valladolid.
 Villalba de la Sierra, municipio en la provincia de Cuenca.
 Villalba de los Barros, municipio de la provincia de Badajoz.
 Villalba de los Llanos, municipio de la provincia de Salamanca.
 Villalba de los Alcores, localidad de la provincia de Valladolid.
 Villalba de los Arcos, municipio de la provincia de Tarragona.
 Villalba de Perejil, municipio en la provincia de Zaragoza.
 Villalba de Rioja, municipio de La Rioja.
 Villalba del Alcor, municipio de la provincia de Huelva.
 Villalba del Rey, municipio de la provincia de Cuencia.
 Villalba Saserra, municipio de la provincia de Barcelona.
 Collado Villalba, municipio de la Comunidad de Madrid.
 Junta de Villalba de Losa, municipio de la provincia de Burgos.
 Villalbilla, municipio de la comunidad de Madrid.

Italia 
 Villalba es una comuna siciliana

Puerto Rico 

 Villalba, municipio de Puerto Rico
 Villalba Abajo, barrio del municipio de Villalba

 Villalba Arriba, barrio del municipio de Villalba

Personas 
 Ismenia Villalba, política española.
 Jóvito Villalba, político italiano.